Плоскожук широкий () — вид жесткокрылых семейства плавунцов.

Описание 
Жук маленьких размеров, в длину достигает 4,5—4,8 мм. Основание переднеспинки шире основания надкрылий, её наибольшая ширина позади середины. Тело плоское, имеет чёрный или чёрно-бурый окрас, слабо блестящее.

Экология 
Населяет холодных проточных водах.

Примечания 

Hydroporinae
Животные, описанные в 1829 году